The Perils of Pauline est une série de 20 épisodes muets réalisée par Louis J. Gasnier et Donald MacKenzie en 1914, avec Pearl White : un intendant désire l'héritage de la fille de son employeur.
The Perils of Pauline est un feuilleton de 12 épisodes réalisé par Ray Taylor en 1934 avec Evalyn Knapp (Pauline), Craig Reynolds, James Durkin, John Davidson.
The Perils of Pauline est un film américain réalisé par George Marshall en 1947, avec Betty Hutton dans le rôle de Pearl White.
The Perils of Pauline est un film américain réalisé par Herbert B. Leonard et Joshua Shelley en 1967 avec Pamela Austin (Pauline)